Fredrik Andersson, švedski hokejist, * 28. februar 1968, Örnsköldsvik, Švedska.

Andersson je v švedski ligi branil za kluba MoDo Hockey in Timrå IK, od tega trinajst zaporednih sezon za MoDo Hockey. Po sezono je branil tudi za klube EC Kapfenberg in Wiener EV v avstrijski ligi ter Harzer Wölfe Braunlage v nemški drugi ligi. 

Za švedsko reprezentanco je nastopil na Olimpijskih igrah 1992, kjer je z reprezentanco osvojil peto mesto, Svetovnem prvenstvu 1990, kjer je bil dobitnik srebrne medalje, in Kanadskem pokalu 1991.

Pregled kariere

|-
| MoDo Hockey
| Švedska liga
| 85/86
|
| 2
| 11
| 0
| 0
| 0
| 0
| 7.00
| .797
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Evropsko ml. prvenstvo A
| 86
|
| 3
| 5
| 0
| 0
| 0
| 0
| 4.07
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| MoDo Hockey
| Švedska liga
| 86/87
|
| 17
| 32
| 0
| 0
| 0
| 0
| 3.83
| .876
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| MoDo Hockey
| Švedska 2. liga
| 86/87
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 6
| 0
| 0
| 0
| 0
|
|
|-
| MoDo Hockey
| Švedska liga
| 87/88
|
| 14
| 39
| 0
| 0
| 0
| 0
| 3.64
| .882
|
| 0
| 4
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Svetovno ml. prvenstvo A
| 88
|
| 5
| 7
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| MoDo Hockey
| Švedska liga
| 88/89
|
| 34
| 34
| 0
| 0
| 0
| 14
| 3.99
| .871
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| MoDo Hockey
| Švedska liga
| 89/90
|
| 19
| 22
| 0
| 1
| 1
| 4
| 4.30
| .869
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| MoDo Hockey
| Švedska 2. liga
| 89/90
|
|
| 17
| 0
| 1
| 1
| 0
|
|
|
|
| 9
| 0
| 0
| 1
| 0
|
|
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| 90
|
| 0
| 1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| MoDo Hockey
| Švedska liga
| 90/91
|
| 37
| 39
| 0
| 0
| 0
| 4
| 3.78
| .870
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Kanadski pokal
| 91
|
| 0
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| MoDo Hockey
| Švedska liga
| 91/92
|
| 32
| 35
| 0
| 2
| 2
| 2
| 4.29
| .872
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Olimpijske igre
| 92
|
| 0
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| MoDo Hockey
| Švedska liga
| 92/93
|
| 38
| 39
| 0
| 0
| 0
| 14
| 3.29
| .896
|
| 3
| 3
| 0
| 0
| 0
| 0
| 3.67
| .876
|-
| MoDo Hockey
| Švedska liga
| 93/94
|
| 31
| 32
| 0
| 0
| 0
| 20
| 3.38
| .879
|
| 11
| 11
| 0
| 1
| 1
| 0
| 2.82
| .905
|-
| MoDo Hockey
| Švedska liga
| 94/95
|
| 16
| 38
| 0
| 0
| 0
| 4
| 4.09
| .861
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| MoDo Hockey
| Švedska liga
| 95/96
|
| 13
| 39
| 0
| 1
| 1
| 2
| 3.06
| .899
|
| 2
| 8
| 0
| 0
| 1
| 2
| 5.00
| .844
|-
| MoDo Hockey
| Švedska liga
| 96/97
|
| 18
| 49
| 0
| 0
| 0
| 2
| 3.67
| .868
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| MoDo Hockey
| Švedska liga
| 97/98
|
| 3
| 17
| 0
| 0
| 0
| 0
| 3.16
| .839
|
| 1
| 9
| 0
| 0
| 0
| 0
| 2.38
| .923
|-
| EC Kapfenberg
| Avstrijska liga
| 97/98
|
|
| 6
| 0
| 0
| 0
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Wiener EV
| Avstrijska liga
| 98/99
|
| 45
|
|
|
|
| 14
| 4.27
| .890
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Wiener EV
| Alpska liga
| 98/99
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Harzer Wölfe Braunlage
| Nemška 2. liga
| 99/00
|
| 12
|
| 0
| 0
| 0
| 12
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Timrå IK
| Švedska 2. liga
| 99/00
|
| 1
| 12
| 0
| 0
| 0
| 0
| 3.01
| .769
|
| 1
| 10
| 0
| 0
| 0
| 0
| 1.00
| .944
|-
| Timrå IK
| Švedska liga
| 00/01
|
| 28
| 49
| 0
| 0
| 0
| 4
| 2.79
| .882
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Timrå IK
| Švedska liga
| 01/02
|
| 19
| 46
| 0
| 0
| 0
| 29
| 3.30
| .887
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Timrå IK
| Švedska 2. liga
| 01/02
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0
| 9
|
|
|
|
|
|
|-
| Timrå IK
| Švedska liga
| 02/03
|
| 6
| 43
| 0
| 0
| 0
| 22
| 3.18
| .881
|
| 0
| 10
| 0
| 0
| 0
| 10
|
|
|}

Glej tudi 
 Seznam švedskih hokejistov na ledu

Zunanje povezave 
 

Živeči ljudje
Švedski hokejski vratarji
Olimpijski tekmovalci za Švedsko
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1992
Švedski hokejski reprezentanti
Hokejisti MoDo Hockey
Hokejisti EC Kapfenberg
Hokejisti Wiener EV
Hokejisti Harzer Wölfe Braunlage
Hokejisti Timrå IK